Erinnerungsmahl steht für:
 Eucharistie
 Erinnerungsmahl, Fernsehsketch von Freddie Frinton, Variante von Dinner for One im DDR-Fernsehen